

Futebol 

 Copa del Rey, espanhol para "Copa do Rei", o principal torneio eliminatório nacional do futebol masculino na Espanha.
 Copa do Rei (Arábia Saudita) (às vezes chamada de Copa do Rei), competição eliminatória nacional de futebol masculino da Arábia Saudita
 Copa do Rei (Bahrein), o principal torneio nacional de eliminatórias de futebol.
 Copa do Rei (Butão), antigo nome da Jigme Dorji Wangchuk Memorial Gold Cup, um torneio de futebol.

Outros esportes 
 King's Cup (remo), oito corridas interestaduais masculinas no Australian Rowing Championships
 King's Cup (yatching), corrida de iatismo em Nova York
 Phuket King's Cup Regatta, regata asiática na Tailândia

 AJC Kings Cup, antigo nome da Queen Elizabeth Stakes (ATC), uma corrida de cavalos realizada em Sydney, Austrália
 Brand's Crossword Game King's Cup, torneio de Scrabble realizado em Bangkok, Tailândia
 King's Cup (corrida aérea), corrida aérea cross-country anual para deficientes físicos britânicos
 King's Cup (golfe), torneio de golfe no Asian Tour
 King's Cup (corrida de cavalos), antigo nome (1927-1951) da Queen's Cup, uma corrida de cavalos australiana realizada anualmente em rotação em diferentes estados
 King's Cup (Muay Thai), torneio anual na Tailândia
 King's Cup (rugby union), um torneio realizado em 1919 para as forças aliadas da Primeira Guerra Mundial
 King's Cup (snooker), competição de snooker realizada na Tailândia
 King's Cup Elephant Polo, campeonato de elefantes polo evento na Tailândia
 King's Cup Sepaktakraw World Championship, evento da equipe sepak takraw na Tailândia

Outros utilizações 

 The King's Cup, um filme de drama do Reino Unido de 1933
 Kings (jogo de beber), também conhecido como King's Cup